Щуцкий — фамилия:

 Щуцкий, Борис Иосифович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 27 сентября 1916.
 Щуцкий, Винцент (1786—1832) — польский врач, доктор медицины.
 Щуцкий, Максим Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7789; 26 ноября 1847.
 Щуцкий, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3632; 13 февраля 1823.
 Щуцкий, Юлиан Константинович — российский филолог-востоковед, философ, переводчик.